Nigmatullin, Nigmatulin – nazwisko tatarskie.
 Elbrus Nigmatullin – rosyjski sztangista
 Rusłan Nigmatullin – rosyjski piłkarz
 Tałgat Nigmatulin – radziecki aktor i reżyser filmowy tatarskiego pochodzenia

Zobacz też 
 Nigmatullino (baszk. Ниғмәтулла; ru) – wieś w Rejonie alszejewskim Baszkirii